

Nom de famille 
Quincke est un nom de famille notamment porté par : 
 Heinrich Quincke (1842 - 1922), un médecin allemand, découvreur de l'œdème de Quincke ;
 Georg Hermann Quincke (1834 - 1924), un physicien allemand, auteur de travaux sur les phénomènes de capillarité ;

Médecine 
 Œdème de Quincke, une maladie rare se traduisant par un gonflement de la peau et des muqueuses ;

Patronyme allemand
Patronyme français
Maladie rare